The Go-Go’s —  американская рок-группа, образовавшаяся в 1978 году. Группа вошла в историю поп-музыки как полностью женский коллектив, участницы которого исполняли композиции собственного сочинения. Их дебютный альбом, Beauty and the Beat, возглавил соответствующий чарт журнала Billboard.

Общий обзор 
Пик популярности группы The Go-Go's приходится на начало 80-х годов. Их дебютный альбом Beauty and the Beat, разрушающий музыкальные барьеры и пробивающий путь для множества появившихся впоследствии   исполнителей этого стиля, считается в настоящее время  "квинтэссенцией американской новой волны" (Олмьюзик). После выхода в свет вышеупомянутый альбом неуклонно продвигался к вершине чарта и в конце концов достиг её, оставаясь на первом месте "Биллборда" в течение шести недель непрерывно. Грампластинка была раскуплена в количестве 3 000 000 экземпляров и получила статус "трижды платинового диска", показав один из наиболее впечатляющих результатов за всю историю поп-музыки. Всего было продано 7 000 000 копий грампластинок группы The Go-Go's.

История группы

Как все начиналось (1978–1980) 
Группу The Go-Go’s, образованную в Лос-Анджелесе поначалу составляли : Белинда Карлайл (вокал, ритм гитара, соло гитара, автор текстов песен и музыки), Джейн Уидлин (гитара, вокал), Марго Олаваррия (бас-гитара) и Элисса Белло (ударные). The Go-Go’s в то время исполняли панк-рок и репетировали вместе с панк-группой X. Белинда Карлайл играла одно время в группе The Germs под сценическим именем Дотти Дейнджер. После нескольких изменений состава группы, стиль The Go-Go’s начал дрейфовать в сторону пауэр-попа.

К концу 1979 The Go-Go’s записали 5 демонстрационных лент на «Гоулд стар стьюдиэс» в Лос-Анджелесе и в 1980 выступили в качестве «поддержки» английской группы Madness на концертах в Лос-Анджелесе и в Англии. 1980 год The Go-Go’s провели в гастролях по Англии, приобретая там определенную популярность. Демозапись композиции «We Got the Beat», записанной на «Стифф рекорд» стала умеренным хитом в Великобритании.

В декабре 1980, бас-гитаристка Марго Олаваррия из-за нездоровья покинула группу, на смену ей пришла Кейти Велентайн, которая до этого никогда не играла на бас-гитаре. Белинда Карлайл, однако, в своих воспоминаниях «Распечатанные губы» (Lips Unsealed) утверждает, что причиной ухода Марго из коллектива были частые пропуски репетиций последней из вышеназванных, вызванные недовольством по поводу отхода группы от панк-рока.

На пике популярности (1981–1983) 
The Go-Go's подписали контракт со звукозаписывающей компанией "Ай Ар Эс Рекордз" в апреле 1981. Их дебютный альбом Beauty and the Beat неожиданно для всех приобрел огромную популярность и возглавил американские чарты. Также его ожидал успех и за пределами США, например: он дошел до второй строки в чарте Канады и до 27-й строки в чарте Австралии.В 2003 году журнал "Роулинг Стоун" поставил его на 413 место в списке 500-от самых замечательных альбомов за всю историю поп-музыки.

К 1982 году, став одной из самых любимых групп в США, The Go-Go's была номинирована на Грэмми в категории  "Лучший новый исполнитель".

Следующий альбом, Vacation, получил более сдержанный прием у слушателей и критиков и раскупался неохотно по сравнению с предыдущей работой. Однако в результате он был сертифицирован как "золотой диск" и содержал в себе хит "Vacation", вошедший в топ-10 чарта синглов. Синглы "Get Up and Go" и "He's So Strange" не попали и в топ-40.

Альбом Talk Show. Распад группы (1984-1985) 
В 1984 появился новый альбом группы, Talk Show, продюсером которого выступил Мартин Рашент. Синглы "Head over Heels" и "Turn to You" попали в топ-40 США. Несмотря на хвалебные отзывы критиков продажи альбома были очень низкими, он не попал в топ-40 и не стал даже "золотым".

Личные конфликты и творческие противоречия внутри коллектива также имели место; не способствовало взаимопониманию и пристрастие некоторых участниц группы к наркотикам. Джейн Уидлин объявила об уходе из
The Go-Go's в октябре 1984. Её заменила Пола Джин Браун, бывшая участница Giant Sand, которая заняла место бас-гитаристки; Велентайн переключилась на ритм-гитару. Этот состав выступил на фестивале "Рок в Рио", отыграв два концерта. Вскоре после этого Карлайл и Кеффи решили, что им  стало неинтересно находиться в The Go-Go's и распустили группу в мае 1985.

Дискография

Студийные альбомы 
 1981 Beauty and the Beat
 1982 Vacation
 1984 Talk Show
 1994 Return to the Valley of the Go-Go's 
 2001 God Bless The Go-Go's

Синглы

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1978 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Группы новой волны из США
Исполнители I.R.S. Records
Рок-группы из Калифорнии
Члены Зала славы рок-н-ролла